Борис Дали до декември 2014 г. е издал 4 студийни албума. 29 песни са с видеоклипове. Има един сборен и фолклорен албум и DVD албум с най-добрите видеоклипове.

Албуми

Студийни албуми

Фолклорни албуми

DVD албуми

Компилации

Сингли 
 Част от пейзажа (2005)
 Жица, жица (2006)
 Дай ми златен пръстен (дует с Биляна) (2006)
 Майка Индия (дует с Галена) (2006)
 Море, Калинчице (дует с Поли Паскова) (2007)
 Хайдушка жалба (2007)
 Грешник (2008)
 В центъра на купона 2 (2009)
 Не си прави труда (2009)
 Хищница (2009)
 Бързо по гръб (2011)
 Срекята со пари не се купува (трио с Мария и Магдалена Филатови) (2011)
 Още искам те (2013)
 Пускай филма (2014)
 Удари (2014)
 Хей, кръчмарю (2015)
 Давай на DJ-я (трио с Теди Александрова и Илиян) (2019)
 Пръскам хонорари (2019)
 Лошите момчета (2020)
 Малката (трио с Илиян и Дени Калинов) (2020)
 Най-дивата (2020)
 Сватба македонска (дует с Айшенур) (2020)
 Ревност (2021)
 Стига драми (2022)

Видеоклипове

YouTube гледания * 14 януари 2017 

 Към момента Борис Дали има над 31 589 579 гледания в YouTube PlanetaOfficial

Източници 

Дискографии на български попфолк изпълнители